Kristineholm kan syfta på:

 Kristineholm, Lohärad – en herrgård i Lohärads socken, Norrtälje kommun (tidigare även kallat Östersätra)
 Kristineholm, Helgona – en herrgård i Helgona socken, utanför Nyköping